Family Values (1995), televisiefilm van Gerrie Cohen met Susan Ruttan en David Lipper
Family Values (2002), documentaire van Eva Saks
Affaire de famille (Engelse titel Family Values, 2008), Franse film van Claus Drexel met André Dussollier, Miou-Miou en Éric Caravaca